Mono, como nombre común, puede referirse a:

 El mono, término no taxonómico que designa a un amplio conjunto de primates.
 El signo del Mono, en el horóscopo chino.
 El mono, overol o mameluco; tipo de prenda de vestir de una sola pieza.
 El mono, buzo o chándal; tipo de prenda de vestir de dos piezas.
 El síndrome de abstinencia, conjunto de reacciones corporales que ocurren cuando una persona con adicción a una sustancia psicoactiva (alcohol o bebidas con etanol, tabaco u otras drogas) deja de consumirla.
 El sonido monoaural, sonido que solo está definido por un canal.
 La mononucleosis infecciosa, enfermedad infecciosa causada por el virus de Epstein Barr.

Asimismo, como nombre propio, puede hacer referencia a:
 Los tres monos sabios, leyenda japonesa.
 La pata de mono, cuento de W. W. Jacobs.
 Monos, semanario humorístico ilustrado, publicado en Madrid entre 1904 y 1908.
 Monos, película colombiana del año 2019.
 Mono, banda japonesa de post-rock.
 Doce monos, película de ciencia ficción dirigida por Terry Gilliam.

También, puede referirse a los siguientes topónimos:
 El departamento de Mono, en Benín.
 El condado de Mono, en el estado de California (Estados Unidos).
 El lago Mono, en el estado de California (Estados Unidos).
 El río Mono, entre Togo y Benín, en África Occidental.

Además, puede hacer referencia a:
 El Proyecto Mono, proyecto de código abierto iniciado por Ximian y actualmente impulsado por Novell (tras la adquisición de Ximian) para crear un grupo de herramientas libres, basadas en GNU/Linux.

Enlaces externos